Чечора () — название рек.

 Чечора — левый приток реки Воржехоть в Ярославской области.
 Чечора — правый приток реки Сож в Гомельской области.
 Чечора — левый приток реки Хоропуть в Гомельской области .
 Чечора — правый приток реки Вершаут в Саратовской области.
 Чечора — правый приток реки Вырка в Калужской области.
 Чечора — район в г. Кропивницкий

См. также 
 Чечора-Плавица
 Чечёра